Johann Wachter ist der Name folgender Personen:

* Johann Wachter (Politiker, 1884) (1884–1959), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Johann Wachter (Politiker, 1888) (1888–1957), österreichischer Landwirt und Politiker (SPÖ)
 Johann Georg Wachter (1673–1757), deutscher Linguist und Numismatiker 
 Johann Peter Wachter († 1690), deutscher Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Hans Wachter
 Johann Wächter